Se llama alambrera a la red de alambre de hierro, hierro galvanizado o latón de diferentes formas que se utiliza para cerrar ventanas, galerías, patios y otros elementos arquitectónicos. 

Las alambreras fueron muy utilizadas en la Edad Media, especialmente para resguardar del granizo las vidrieras de las iglesias y adoptando su construcción formas muy variadas.

Referencias
Diccionario general de arquitectura é iǹgeniería ...: v. 1-5 (A-P), Pelayo Clairac y Saenz, 1877

Elementos arquitectónicos